Варі — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія.
 Варі — місто в Греції, ном Східна Аттика.